Список видів роду ксантопармелія:

Список, який станом на 14.11.2019 містить 500 визнаних видів роду ксантопармелія (Xanthoparmelia), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Xanthoparmelia adamantea (Brusse) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia adligans (Brusse) G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia adpicta (Zahlbr.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia adusta (Kurok.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia agamalis (Brusse) Elix, 2003
 Xanthoparmelia ahtii (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia alexandrensis Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia aliphaticella A.Thell, Feuerer, Elix & Kärnefelt, 2006
 Xanthoparmelia alligatensis Elix, 2006
 Xanthoparmelia alternata Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia amphixantha (Müll.Arg.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia amplexula (Stirt.) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia annexa (Kurok.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia antleriformis (Elix) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia applicatella (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia aranaea (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia arapilensis (Elix & P.M.Armstr.) Filson, 1984
 Xanthoparmelia arcana (Kurok.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia archeri (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia aridella Elix, 2003
 Xanthoparmelia arquata (Brusse) G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia arrecta (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia asilaris (Brusse) Elix, 2003
 Xanthoparmelia astricta (Brusse) Elix, 2003
 Xanthoparmelia atrobarbatica (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia atrocapnodes (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia atroviridis (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia attica (Leuckert, Poelt & B.Schwarz) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia atticoides (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia auricampa Elix, 2006
 Xanthoparmelia aurifera Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia australasica D.J.Galloway, 1981
 Xanthoparmelia australiensis (Cromb.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia austroalpina Elix, 1995
 Xanthoparmelia austroconstrictans Elix, 1993
 Xanthoparmelia austrosorediata Elvebakk, 2014
 Xanthoparmelia azaniensis (Brusse) A.Thell, Feuerer, Elix & Kärnefelt, 2006

B 

Xanthoparmelia baeomycesica Elix, 2006
 Xanthoparmelia bainskloofensis Elix & T.H.Nash, 2002
 Xanthoparmelia ballingalliana Elix & J.Johnst., 1987
 Xanthoparmelia ballingallii (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia barbatica (Elix) Egan, 1982
 Xanthoparmelia barbellata (Kurok.) Hale, 1984
 Xanthoparmelia barda (Brusse) Elix, 2003
 Xanthoparmelia barthlottii Elix & U.Becker, 1999
 Xanthoparmelia basutoensis (Hale) Elix, 2003
 Xanthoparmelia beccae Aptroot, 2008
 Xanthoparmelia bellatula (Kurok. & Filson) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia bicolorans Elix & Kantvilas, 1999
 Xanthoparmelia bicontinens Elix & T.H.Nash, 1987
 Xanthoparmelia biloelensis Elix, 2004
 Xanthoparmelia blackdownensis Elix & J.Johnst., 1987
 Xanthoparmelia boonahensis Elix & J.Johnst., 1988
 Xanthoparmelia bourgeanica (Elix) Elix, 2003
 Xanthoparmelia boyaginensis Elix, 2007
 Xanthoparmelia boyeri Elix, 2002
 Xanthoparmelia brachinaensis (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia brandwagensis (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia brattii (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia brunella (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia brunnthaleri (J.Steiner & Zahlbr.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia brussei (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia buedelii O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia bulfiniana (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia bullabullensis Elix, 2007
 Xanthoparmelia bungendorensis (Elix) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia burmeisteri (Elix) Egan, 1982

C 

Xanthoparmelia cafferensis (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia calida Elix & J.Johnst., 1987
 Xanthoparmelia caliginosa (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia canariensis (Elix & Schumm) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia canobolasensis Elix, 1993
 Xanthoparmelia caparidensis (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia capnoexillima Elix, 2006
 Xanthoparmelia centralis Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia ceresella (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia cerussata (Kurok.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia cheelii (Gyeln.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia chiricahuensis (R.A.Anderson & W.A.Weber) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia chudalupensis (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia colensoides Elix, 2003
 Xanthoparmelia columbariensis (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia concomitans Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia condaminensis Elix & J.Johnst., 1987
 Xanthoparmelia condyloides (Kurok.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia congensis (J.Steiner) Hale, 1974
 Xanthoparmelia congesta (Kurok. & Filson) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia conglomerata Canêz & Marcelli, 2008
 Xanthoparmelia conranensis (Elix) Elix, 2003
 Xanthoparmelia consociata (Elix) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia constipata (Kurok. & Filson) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia constrictans (Nyl.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia convexa (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia convoluta (Kremp.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia convolutella Elix, 1997
 Xanthoparmelia convolutoides Elix, 2006
 Xanthoparmelia cordillerana (Gyeln.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia cranfieldii Elix, 2003
 Xanthoparmelia cravenii Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia crawfordensis (Elix) Elix, 2003
 Xanthoparmelia crespoae Elix, Louwhoff & M.C.Molina, 2000
 Xanthoparmelia crustulosa (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia curnowiae Elix, 2006

D 

Xanthoparmelia dapperensis Elix, 2007
 Xanthoparmelia darlingensis Elix & J.Johnst., 1987
 Xanthoparmelia dayiana (Elix & P.M.Armstr.) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia delisei (Duby) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia delisiella (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia depsidella (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia diadeta (Hale) Hale, 1974
 Xanthoparmelia dibutella Elix, 2002
 Xanthoparmelia dichotoma (Müll.Arg.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia digitiformis (Elix & P.M.Armstr.) Filson, 1984
 Xanthoparmelia dissitifolia Kurok. ex Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia diutina (Brusse) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia domboensis (Elix & U.Becker) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia donneri Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia dregeana (Hampe) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia dubitata Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia dwaasbergensis (Brusse) Elix, 2003
 Xanthoparmelia echidnaformis Elix, 2006

E 

Xanthoparmelia eilifii Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia elaeodes (Elix) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia eldridgei (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia elevata Elix, 2003
 Xanthoparmelia elixii Filson, 1984
 Xanthoparmelia epheboides (Zahlbr.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia erebea (Brusse) Elix, 2003
 Xanthoparmelia erosa Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia erythrocardia (Müll.Arg.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia esslingeri O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia everardensis (Elix & P.M.Armstr.) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia ewersii Elix, 2006
 Xanthoparmelia examplaris Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia exillima (Elix) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia exornata (Zahlbr.) Brusse & M.D.E.Knox, 1983
 Xanthoparmelia exuviata (Kurok.) Hale, 1984

F 

Xanthoparmelia fangii Elix, 2006
 Xanthoparmelia fausta (Brusse) Elix, 2003
 Xanthoparmelia felkaensis (Gyeln.) Hale, 1988
 Xanthoparmelia ferruma Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia filarszkyana (Gyeln.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia filsonii Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia fissurina (Zahlbr.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia flavescentireagens (Gyeln.) D.J.Galloway, 1981
 Xanthoparmelia flindersiana (Elix & P.M.Armstr.) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia follmannii (J.C.Krug) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia formosana Kurok., 2001
 Xanthoparmelia foveolata (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia fracticollis Elix, 2004
 Xanthoparmelia franklinensis (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia freycinetiana Elix & Kantvilas, 2009
 Xanthoparmelia frondosa (Hale) A.Thell, Feuerer, Elix & Kärnefelt, 2006
 Xanthoparmelia fumarprotocetrarica (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia fumigata (Kurok.) Elix & J.Johnst., 1987
 Xanthoparmelia furcata (Müll.Arg.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia fynbosiana (Elix) Elix, 2003

G 

Xanthoparmelia ganymedea (Brusse) G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia gemmulifera (Elix & T.H.Nash) Elix, 2003
 Xanthoparmelia gerhardii Elix & J.Johnst., 1988
 Xanthoparmelia glabrans (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia glareosa (Kurok. & Filson) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia globulifera (Kurok. & Filson) Hale, 1984
 Xanthoparmelia glomelliferonica (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia gongylodes Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia graniticola (Elix & Kantvilas) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia gregaria (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003

H 

Xanthoparmelia hafellneri Elix, 1999
 Xanthoparmelia halei (Essl., M.Barbero & Llimona) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia heinarii Elix & J.Johnst., 1988
 Xanthoparmelia hensseniae O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia hottentotta (Ach.) A.Thell, Feuerer, Elix & Kärnefelt, 2006
 Xanthoparmelia hueana (Gyeln.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia huttonii (Louwhoff & Elix) Elix, 2003
 Xanthoparmelia hybridella Elix, 2007
 Xanthoparmelia hybridiza Elix & J.Johnst., 1987
 Xanthoparmelia hypoconstictica (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia hypofusca (Gyeln.) B.P.Hodk. & Lendemer, 2011
 Xanthoparmelia hypoleia (Nyl.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia hypoleiella Elix, 1997
 Xanthoparmelia hypomelaenoides Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia hypoprotocetrarica (Kurok. & Elix) Hale, 1974
 Xanthoparmelia hyposalazinica Elix, 1993

I 

Xanthoparmelia imitatrix (Taylor) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia imitratricoides (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia immutata Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia incantata (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia incerta (Kurok. & Filson) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia incomposita (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia inconspicuella Elix, 2003
 Xanthoparmelia incrustata (Kurok. & Filson) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia infrapallida (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia iniquita Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia inopinata Elix, 2006
 Xanthoparmelia inops (Brusse) Elix, 2003
 Xanthoparmelia inselbergia (Elix) Elix, 2003
 Xanthoparmelia insipida (Brusse) G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia ischnoides (Kurok.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia isidiigera (Müll.Arg.) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia isidiosa (Jatta) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia isidiotegeta Elix & Kantvilas, 1999
 Xanthoparmelia isidiovagans O.Blanco, A.Crespo, Divakar & Elix, 2005

J 

Xanthoparmelia jarmaniae Elix & Kantvilas, 1995
 Xanthoparmelia juxtata (Elix) Elix, 2003

K 

Xanthoparmelia kalbarriensis Elix, 1999
 Xanthoparmelia karolinensis Elix, 2006
 Xanthoparmelia kenyana (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia kimberleyensis Elix, 2003
 Xanthoparmelia klauskalbii Elix, 2007
 Xanthoparmelia kleinswartbergensis Elix, 2002
 Xanthoparmelia knudsenii Elix, A.Thell & Søchting, 2009
 Xanthoparmelia kolriana Jayalal, Divakar & Hur, 2014
 Xanthoparmelia kondininensis (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia kosciuszkoensis Elix, 2004
 Xanthoparmelia krogiae Hale & Elix, 1988

L 

Xanthoparmelia laxencrustans Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia leppii (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia leptoplaca G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia leucophaea (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia lichinoidea (Nyl. ex Cromb.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia lineella (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia lineola (E.C.Berry) Hale, 1974
 Xanthoparmelia lithophila (Kurok.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia lithophiloides (Kurok.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia lobarica (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia lobulatella T.H.Nash & Elix, 2004
 Xanthoparmelia lobuliferella Elix, 2002
 Xanthoparmelia loriloba (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia louisii Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia loxodella (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia loxodes (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia lumbschii (Elix) Elix, 2003
 Xanthoparmelia luminosa (Elix) Hale, 1984
 Xanthoparmelia luteonotata (J.Steiner) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia lynii Elix & J.Johnst., 1988
 Xanthoparmelia lyrigera (Brusse) G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010

M 

Xanthoparmelia maccarthyi Elix, 1997
 Xanthoparmelia madeirensis Elix & Schumm, 2003
 Xanthoparmelia malawiensis Elix, 2002
 Xanthoparmelia malcolmii (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia manina (Brusse) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia mannumensis (Elix) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia maritima (Elix) Elix, 2003
 Xanthoparmelia martinii (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia masonii Elix, 1993
 Xanthoparmelia mayrhoferi Elix, 1997
 Xanthoparmelia melancholica (J.Steiner & Zahlbr.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia melanobarbatica (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia metaclystoides (Kurok. & Filson) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia metamorphosa (Gyeln.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia metastrigosa (Elix) Hale, 1984
 Xanthoparmelia mexicana (Gyeln.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia microcephala Elix & Kantvilas, 1999
 Xanthoparmelia micromaculata Elix, 2002
 Xanthoparmelia microphyllizans Elix, 2000
 Xanthoparmelia microscopica (Hale) G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia millerae Elix, 1999
 Xanthoparmelia minutella O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia molliuscula (Ach.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia molybdiza (Nyl.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia monadnockensis Elix, 2003
 Xanthoparmelia mongaensis (Elix) Elix, 2003
 Xanthoparmelia morrisii Elix & Kantvilas, 2009
 Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D.Dietr.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia mougeotina (Nyl.) D.J.Galloway, 1981
 Xanthoparmelia mucinae G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia multipartita (R.Br. ex Cromb.) Hale, 1984
 Xanthoparmelia murina (Kurok.) Elix, 2003

N 

Xanthoparmelia nakuruensis (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia namaensis (J.Steiner & Zahlbr.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia namibiensis (Elix & T.H.Nash) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia nana (Kurok.) Elix & J.Johnst., 1987
 Xanthoparmelia nanoides Elix, 2003
 Xanthoparmelia nashii Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia nautilomontana (Brusse) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia nebulosa (Kurok. & Filson) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia neodelisei (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia neoesterhuyseniae O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia neoglabrans (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia neomongaensis (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia neononreagens O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia neoquintaria (Hale) Elix, 2003
 Xanthoparmelia neorimalis (Elix & P.M.Armstr.) Elix & T.H.Nash, 1986
 Xanthoparmelia neotinctina (Elix) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia neotucsonensis Elix, 1999
 Xanthoparmelia nerrigensis Elix, 2004
 Xanthoparmelia nigraoleosa Elix & J.Johnst., 1988
 Xanthoparmelia nigrocephala Kurok., 1989
 Xanthoparmelia nigrolavicola T.H.Nash & Elix, 2004
 Xanthoparmelia nigroweberi T.H.Nash & Elix, 2004
 Xanthoparmelia nimbicola (Brusse) Elix, 2003
 Xanthoparmelia nodulosa Elix, 2006
 Xanthoparmelia nomosa Elix & Kantvilas, 2009
 Xanthoparmelia nonreagens Elix & J.Johnst., 1987
 Xanthoparmelia norcapnodes (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia norconvoluta (Elix & P.M.Armstr.) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia norincomposita (Elix & T.H.Nash) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia norlobaridonica (T.H.Nash & Elix) Elix, 2003
 Xanthoparmelia norpraegnans Elix & J.Johnst., 1988
 Xanthoparmelia norpumila Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia norstrigosa Elix, 1996
 Xanthoparmelia nortegeta Elix, 2003
 Xanthoparmelia notata (Kurok.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia numinbahensis (Elix) Elix, 2003

O 

Xanthoparmelia occidentalis (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia oleosa (Elix & P.M.Armstr.) Elix & T.H.Nash, 1986
 Xanthoparmelia olivetoricella O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia orchardii Elix, 1997
 Xanthoparmelia ovealmbornii A.Thell, Feuerer, Elix & Kärnefelt, 2006
 Xanthoparmelia oveana (Elix) Elix, 2003

P 

Xanthoparmelia pantherina (Kurok.) Elix & J.Johnst., 1987
 Xanthoparmelia paraparmeliformis Elix, 1999
 Xanthoparmelia parasitica (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia paratasmanica Elix, 2004
 Xanthoparmelia parviloba (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia parvoclystoides Elix & J.Johnst., 1988
 Xanthoparmelia parvoincerta Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia patagonica (Henssen) Amo, Lumbsch & A.Crespo, 2010
 Xanthoparmelia patula (Brusse) Elix, 2002
 Xanthoparmelia pedregalensis Barcenas Peña, Lumbsch & S.D.Leav., 2018
 Xanthoparmelia peloloba (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia peltata Amo, Lumbsch & A.Crespo, 2010
 Xanthoparmelia perezdepazii Pérez-Vargas, Hern.-Padr. & Elix, 2007
 Xanthoparmelia perfissa (J.Steiner & Zahlbr.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia perrugata (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia perspersa (Stizenb.) G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia pertinax (Kurok. & Filson) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia petriseda (Zahlbr.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia phillipsiana (Filson) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia pictada (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia pimbaensis Elix, 2007
 Xanthoparmelia pinguiacida (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia plana (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia plittii (Gyeln.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia poeltii (T.H.Nash, Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia pokornyi (Körb.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia polystictica (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia praegnans (Elix & P.M.Armstr.) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia princeps (Brusse) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia pristiloba (Brusse) Elix, 2003
 Xanthoparmelia prodomokosii Hale, Elix & J.Johnst., 1988
 Xanthoparmelia prolata (Hale) Elix, 2003
 Xanthoparmelia prolixula (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia protocetrarica (Hale) G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia protomatrae (Gyeln.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia pseudepheboides (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia pseudoamphixantha (Elix) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia pseudoglabrans (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia pseudohypoleia (Elix) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia pseudoloriloba (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia pseudopulla (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia pudens (Brusse) Elix, 2003
 Xanthoparmelia pulla (Ach.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia pulloides (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia pulvinaris (Gyeln.) Ahti & D.Hawksw., 2008
 Xanthoparmelia pumila (Kurok. & Filson) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia purdieae Elix, 1995
 Xanthoparmelia pustuliza (Elix) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia pustulosa (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia pyrenaica (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004

Q 

Xanthoparmelia quinonella (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia quintarioides (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004

R 

Xanthoparmelia ralla (Brusse) G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia ralstoniana (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia rankinensis Elix, 2004
 Xanthoparmelia remanella Elix, 2004
 Xanthoparmelia remanens (Elix) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia remnantia (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia reptans (Kurok.) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia rimalis (Kurok.) Elix, A.Thell & Søchting, 2009
 Xanthoparmelia roderickii (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia rogersii Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia rubrireagens (Gyeln.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia rugulosa Hale, 1987
 Xanthoparmelia rupestris Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia ryssolea (Ach.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004

S 

Xanthoparmelia salazinica (Hale) G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia sammyi (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia sargentii (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia saxeti (Stizenb.) G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia scabrella (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia scabrosa (Taylor) Hale, 1974
 Xanthoparmelia scabrosina (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia scabrosinita (Essl.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia schistacea (Kurok. & Filson) Elix, 2003
 Xanthoparmelia schmidtii Hale, 1984
 Xanthoparmelia scitula (Brusse) G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia scotophylla (Kurok.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia seginata (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia segregata Elix & J.Johnst., 1988
 Xanthoparmelia semiviridis (F.Muell. ex Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia serpulina (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia sitiens (Brusse) Elix, 2003
 Xanthoparmelia sleei Elix, 2003
 Xanthoparmelia somervilleae Elix & Kantvilas, 2009
 Xanthoparmelia somloensis (Gyeln.) Hale, 1987
 Xanthoparmelia sorediata (Elix & P.Child) O.Blanco, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia spargenosa Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia spesica (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia spissa (Brusse) G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia spodochroa (Kurok. & Filson) Elix, 2003
 Xanthoparmelia squamans (Stizenb.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia squamariatella (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia stanthorpensis Elix & Kantvilas, 1999
 Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Ahti & D.Hawksw., 2005
 Xanthoparmelia stenosporonicella O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia streimannii (Elix & P.M.Armstr.) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia stuartensis Elix & J.Johnst., 1987
 Xanthoparmelia stuartioides Elix, 2004
 Xanthoparmelia stygiodes (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia subalpina (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia subbarbatica (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia subchalybaeizans (Hale) G.Amo, A.Crespo, Elix & Lumbsch, 2010
 Xanthoparmelia subcrustacea (Gyeln.) Hale, 1984
 Xanthoparmelia subcrustulosa (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia subcumberlandia Elix & T.H.Nash, 2004
 Xanthoparmelia subdistorta (Kurok.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia suberadicata (Abbayes) Hale, 1974
 Xanthoparmelia subhosseana (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia subimitatrix (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia subincerta (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia sublineola (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia subloxodella (Elix & Kantvilas) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia subluminosa Hale, 1989
 Xanthoparmelia subnuda (Kurok.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia subpigmentosa Hale, 1984
 Xanthoparmelia subprolixa (Nyl. ex Kremp.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia subrugulosa (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia subspodochroa (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia subsquamariata (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia substrigosa (Hale) Hale, 1974
 Xanthoparmelia substygiodes (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia subtasmanica Elix & T.H.Nash, 2004
 Xanthoparmelia subtortula (Hale) Elix, 2003
 Xanthoparmelia subtropica (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia subverrucella (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia subverrucigera O.Blanco, A.Crespo & Elix, 2005
 Xanthoparmelia subvicariella Elix & Kantvilas, 2009
 Xanthoparmelia succedans Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia sulcifera (Kurok.) Hale, 1984
 Xanthoparmelia supposita (Brusse) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004

T 

Xanthoparmelia taractica (Kremp.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia tasmanica (Hook.f. & Taylor) Hale, 1974
 Xanthoparmelia tatimirix (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia taurica (Mereschk.) S.Y.Kondr., 2010
 Xanthoparmelia tegeta Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia tehuelchorum Elvebakk, 2014
 Xanthoparmelia tentaculina (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia terrestris (Kurok. & Filson) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia teydea Pérez-Vargas, Hern.Padrón & Elix, 2010
 Xanthoparmelia thamnoides (Kurok.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia thorstenii (Elix & U.Becker) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia tibellii T.H.Nash & Elix, 2004
 Xanthoparmelia tinctina (Maheu & A.Gillet) Hale, 1974
 Xanthoparmelia toolbrunupensis Elix, 2003
 Xanthoparmelia tortula (Kurok.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia torulosa (Elix) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia trachythallina (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia trirosea Elix, 1993
 Xanthoparmelia tropica (Elix & J.Johnst.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia tuberculata (Gyeln.) T.H.Nash & Elix, 2004
 Xanthoparmelia tuckeriana Elix & T.H.Nash, 2004
 Xanthoparmelia tucsonensis (T.H.Nash) Egan, 1975
 Xanthoparmelia tzaneenensis (Elix) Elix, 2003

U 

Xanthoparmelia usitata (Brusse) Elix, 2003
 Xanthoparmelia ustulata (Kurok. & Filson) Elix & J.Johnst., 1986

V 

Xanthoparmelia valdeta (Elix) Elix, 2003
 Xanthoparmelia vanderbylii (Zahlbr.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia verdonii Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia verisidiosa (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia verrucella (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia verruciformis Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia versicolor (Müll.Arg.) Hale, 1974
 Xanthoparmelia vicaria Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia vicariella Elix & Kantvilas, 2001
 Xanthoparmelia vicentii A.Crespo, M.C.Molina & Elix, 2001
 Xanthoparmelia victoriana Elix & J.Johnst., 1987
 Xanthoparmelia violacea (Kurok.) Elix, 2003
 Xanthoparmelia viriduloumbrina (Gyeln.) Lendemer, 2005
 Xanthoparmelia volcanicola Jayalal, Divakar & Hur, 2014

W 

Xanthoparmelia waboombergensis (Essl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia waboomsbergensis Elix, 2002
 Xanthoparmelia waiporiensis (Hillmann) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004
 Xanthoparmelia weberi (Hale) Hale, 1974
 Xanthoparmelia weberiella Elix, 1999
 Xanthoparmelia willisii (Kurok. & Filson) Elix & J.Johnst., 1986
 Xanthoparmelia wirthii (Elix) Elix, 2003
 Xanthoparmelia wisangerensis Elix & J.Johnst., 1987

X 

Xanthoparmelia xanthofarinosa Elix, 1993
 Xanthoparmelia xanthomelaena (Müll.Arg.) Hale, 1987
 Xanthoparmelia xanthomelanella Elix, 2003
 Xanthoparmelia xanthomelanoides Elix & J.Johnst., 1988
 Xanthoparmelia xerica (Elix) Elix, 2003
 Xanthoparmelia xerophila Elix & J.Johnst., 1986

Y 

Xanthoparmelia yamblaensis (Elix) Elix, 2003
 Xanthoparmelia yowaensis Elix & J.Johnst., 1987

Z 

Xanthoparmelia zonata Elix & J.Johnst., 1987

Примітки

Посилання 
 

 
Ксантопармелія
Ксантопармелія